

Населені пункти та їхні частини
 Тарнув — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тернів (Тарнув) — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тарнув — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Тарнув — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Тарнув — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Тарнув — частина села Кренцешкі в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Тарнув — частина села Заґожиці в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Тарнів

Примітки